Helander ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Helander (1820–1905), schwedischer Politiker
 Benjamin Helander (* 1998), finnischer Handballspieler
 Colbjørn Helander (1911–1962), norwegischer Drehbuchautor
 Dick Helander (1896–1978), schwedischer lutherischer Theologe und Bischof
 Eila Helander (* 1942), finnische Theologin
 Elisabeth Helander (* 1942), finnische Chemikerin
 Filip Helander (* 1993), schwedischer Fußballspieler
 Gunnar Helander (1915–2006), schwedischer lutherischer Geistlicher und Autor
 Hannu Helander (* 1956), finnischer Eishockeyspieler
 Hans Helander (* 1942), schwedischer Philologe
 Jalmari Helander (* 1976), finnischer Regisseur und Drehbuchautor
 Jerker Helander (1920–2000), schwedischer Maler und Zeichner
 Joanna Helander (* 1948), polnisch-schwedische Fotografin, Dokumentarfilmerin und Autorin
 Karin Helander (* 1951), schwedische Theaterwissenschaftlerin
 Lars Helander (* 1931), schwedischer Leichtathlet
 Niilo Helander (1865–1930), finnischer Unternehmer und Politiker
 Oliver Helander (* 1997), finnischer Leichtathlet
 Olle Helander (1919–1976), schwedischer Musikjournalist
 Per Helander (* 1967), schwedischer Physiker

 Piera Klemetinpoika Helander, genannt Pedar Jalvi (1888–1916), saamischer Dichter
 Sven Helander (1889–1970), schwedischer Nationalökonom
 Tuija Helander (* 1961), finnische Leichtathletin
 Viktor Helander (1839–1901), schwedischer Genremaler der Düsseldorfer Schule, schwedisch-norwegischer Konsul in Düsseldorf
 Vilhelm Helander (* 1941), finnischer Architekt
 Voitto Helander (1937–2009), finnischer Politikwissenschaftler
 Yrjö Helander (1896–1969), finnischer Leichtathlet
sowie
Pfarrer Helander, eine Figur aus dem Roman Sansibar oder der letzte Grund